UK () — Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії.
 UK — британський рок-гурт.
 Всесвітній конгрес есперанто, UK ( — щорічний найбільший міжнародний з'їзд мовців есперанто.
 Українська мова (ISO 639-1 uk)

Див. також 
 .uk